Микаэль Имер (; род. 9 сентября 1998 года, Скара, Швеция) — шведский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде; финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2015).

Общая информация 
Начал играть в теннис в возрасте трёх лет со старшим братом Элиасом. Отец — Вондвосен, бывший профессиональный бегун; мать — Келем, доктор; братья — Элиас и Рафаэль. Его родители из Эфиопии.

Любимое покрытие — грунт. Любимый удар — бэкхенд. Любимые турниры — Бостад и Стокгольм.

Спортивная карьера

Юниорская карьера 
Наилучшим достижением в юниорской карьере является выход в финал Уимблдонского турнира 2015, где он в финале проиграл американцу Райли Опелке в двух сетах со счётом 7-6(5), 6-4.

2016 
Швед пропустил первые 8 месяцев сезона из-за травмы бедра. В октябре дошёл до полуфинала челленджера в Риме (Италия), где проиграл Яну Сатралу в трёх сетах.

В октябре вместе с братом Элиасом в парном разряде выиграли турнир в Стокгольме, обыграв в финале пару Мате Павич/Майкл Винус.

2017 
Проиграл в первом раунде на Открытом чемпионате Майами Робину Хасе и на Trofeo Conde de Godó в Барселоне Андреасу Сеппи. В июле дошёл до полуфинала турнира челленджера в Бостаде, но проиграл Леонардо Майеру. В августе дошёл до четвертьфинала челленджера в Биелла (Италия), но проиграл португальцу Жуан Соуза.

2018 
В июле на челленджере в Бостаде дошёл до четвертьфинала, где проиграл Педро Мартинесу Портеро из Испании. Затем на турнире ATP250 в том же Бостаде обыграл в первом раунде Дениса Истомина, но проиграл во втором Фабио Фоньини в трёх сетах. Стоит отметить, что Имер пожертвовал все призовые в пользу детей из неблагополучных семей Эфиопии. В октябре проиграл на турнире в Стокгольме в первом раунде латвийцу Эрнесту Гулбису.

2019 
В январе Имер выиграл свой первый турнир серии челленджер в одиночном разряде в карьере. После двух поражений в финале в Мурсии и Бордо он выиграл второй трофей в Тампере в июле. На Открытом чемпионате Франции выиграл свой первый матч в основной сетке турнира Большого шлема, победив словенца Блаж Рола. Во втором раунде он уступил немцу, Александру Звереву в трёх сетах. 

В августе проиграл в последнем раунде квалификации на Открытый чемпионат США корейцу Хён Чону. Третий титул серии челленджер Имер выиграл в Орлеане, где благодаря своей победе, он стал первым шведом в топ-100 после Робина Сёдерлинга в 2011 году. Затем в октябре в Муийрон-ле-Каптиф он выиграл свой четвёртый титул серии челленджер, обыграв в финале француза Матиаса Бурк.

2020 
В январе через квалификацию пробился на турнир в Окленде. В первом раунде обыграл Фрэнсиса Тиафо в трёхсетовом поединке. А во втором круге проиграл Хуберту Хуркачу из Польши. 

В январе на Открытом чемпионате Австралии Имер проиграл во втором круге Карену Хачанову в пяти сетах на решающем тай-брейке со счётом 8:10.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступление на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражение (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Швеции